Detta är en lista över sjöar i Hofors kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Hofors kommun.

Lista

Hofors kommun
 Lista